Preuve à l'appui (Physical Evidence) est un film américain réalisé par Michael Crichton en 1989 ;
 Preuve à l'appui (Crossing Jordan) est une série télévisée américaine créée par Tim Kring en 2001.

Homonymie de titre